Le gouvernement Puig peut désigner ces conseils de la Généralité valencienne :

Gouvernement Puig , du  au  ;
 Gouvernement Puig , depuis le .